Karlmann ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name kann ein Kompositum aus den Namen Karl und Mann sein.

Bekannte Namensträger

Herrscher 
 Karlmann (von Landen-Austrasien) († 615)
 Karlmann (Hausmeier) (714–754)
 Karlmann I. (751–771), Bruder Karls des Großen
 Karlmann (777–810), der dritte Sohn Karls des Großen wurde noch zu Lebzeiten in Pippin (Italien) umbenannt
 Karlmann (Ostfrankenreich) (876–880)
 Karlmann (Frankreich) (879–884)
 Karlmann (Sohn Karls des Kahlen) († 876), Abt von Saint-Médard in Soissons, Saint-Germain in Auxerre und Echternach

Weitere Persönlichkeiten 
 Hans Karlmann Ramisch (1936–2020), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Josef Karlmann Brechenmacher (1877–1960), deutscher Etymologe
 Karlmann Geiß (* 1935), ehemaliger Präsident des Bundesgerichtshofs

Männlicher Vorname
Deutscher Personenname